Fullmer ist der Familienname folgender Personen:

 Don Fullmer (1939–2012), US-amerikanischer Boxer
 Gene Fullmer (1931–2015), US-amerikanischer Boxer